Суперкубок Хорватии по футболу 2003 годов () — 5-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2002/03 загребское «Динамо» и обладатель Кубка Хорватии 2002/03 сплитский «Хайдук». Встреча состоялась 20 июля 2003 года на домашнем стадионе «Динамо» Максимир, за игрой наблюдали около 7 000 зрителей.

До этого матча «Динамо» 3 раза принимал участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (1 из них команда выигрывала), «Хайдук» — 3 раза, и во всех случаях команда побеждала.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2003 года стало «Динамо», разгромившее «Хайдук» со счётом 4:1. Первыми счёт открыли сплитцы на 23-й минуте, отличился защитник Томислав Рукавина. Однако уже через 7 минут полузащитник «Динамо» Анте Томич восстановил равновесие в игре. Вскоре после перерыва загребцы вышли вперёд, благодаря голу македонского защитника Гоце Седлоски. На 75-й минуте бразильский нападающий Эдуардо да Силва увеличил отрыв «Динамо», а на второй добавленной минуте форвард Дарио Захора поставил точку в этом противостоянии (4:1).

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2003 на сайте slobodnadalmacija.hr

2003
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2003 году
События 20 июля
Июль 2003 года
Спортивные соревнования в Загребе